The Lodger kan syfta på:

 The Lodger: A Story of the London Fog – en film från 1927 i regi av Alfred Hitchcock.
 The Lodger, originaltitel för en film från 1944, se Hämnaren (film, 1944) 
 The Lodger – en film från 2009

Se även 
  Lodger – ett album med David Bowie